Adam Saunders – attore australiano
Adam Saunders – attore e produttore statunitense